Wilhelm Leyser ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Leyser I. (1592–1649), deutscher Theologe
 Wilhelm Leyser II. (1628–1689), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer